Welahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Welahan (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Welahan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Welahan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar